Немецкие подводные лодки
U-66 (1915)
U-66 (1941)